Пресья́до () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Пресьядо, Айртон (род. 1994) — эквадорский футболист, полузащитник.
 Пресьядо, Анхело (род. 1998) — эквадорский футболист, защитник.
 Пресьядо, Арольд (род. 1994) — колумбийский футболист, нападающий.
 Пресьядо, Лейдер (род. 1977) — колумбийский футболист, нападающий.
 Пресьядо, Мануэль (1957—2012) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Пресьядо, Поль (Беатрис Пресьядо; род. 1970) — писатель, философ и куратор испанского происхождения, квир-теоретик и активист.

 Марин Пресьядо, Гуадалупе (1895—1983) — мексиканская писательница и модель.
 Рамирес Пресьядо, Мойсес (род. 2000) — эквадорский футболист, вратарь.